Lucenti ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Lucenti (* 1984), argentinischer Judoka
 Rodrigo Lucenti (* 1976), argentinischer Judoka